Николай Сергеевич Судоргин (24 ноября 1964 — 4 января 2020) — российский учёный, специалист по истории государства и права, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории государства и права Саратовской государственной юридической академии (1995—2020), в разное время заместитель директора Института прокуратуры и Института юстиции СГЮА.

Биография 
Николай Сергеевич Судоргин родился 24 ноября 1964 года.

 1989 год — окончил исторический факультет Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского по специальности «История КПСС».
 1989 год — 1993 год — учёба в аспирантуре Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского.
 1993 год — защита диссертации на соискание учёной степени кандидата исторических наук на тему «Формирование и функционирование системы госпитального лечения в годы Великой Отечественной войны: (На материалах партийно-государственных структур и общественных организаций областей Нижнего Поволжья)» под руководством доктора исторических наук, профессора В. М. Долгова. Официальными оппонентами выступали доктор исторических наук, профессор Ермаков Ф. И. и кандидат исторических наук, доцент Баринов Д. Б.
 1995 год — 2020 год — доцент кафедры истории государства и права Саратовской государственной юридической академии.

За время работы в Саратовской государственной юридической академии в разные годы являлся заместителем директора Института юстиции и Института прокуратуры, заведующим подготовительным отделением академии (1998—2005), руководил отделом профориентационной работы и довузовской подготовки.

Входил в редакционную коллегию научного журнала «Правовая политика и правовая жизнь», выпускаемого Саратовским филиалом Института государства и права РАН. Активно участвовал в студенческой научной работе и популяризации науки. Многократно выступал в качестве рецензента различных научных работ и в качестве официального оппонента при защите диссертаций.

В сферу научных интересов входило изучение истории военной медицины и госпиталей в годы Великой Отечественной войны, особенностей развития СССР в годы Великой Отечественной войны, истории и правового регулирования деятельности Земгора, Всероссийского земского союза, Всероссийского городского союза.

Умер 4 января 2020 года в городе Саратове.

Избранные публикации

Авторефераты диссертаций

Монографии

Учебные пособия

Статьи

Примечания

Литература 
 
 
 Личное дело кандидата в члены КПСС Судоргина Николая Сергеевича (Кировский райком КПСС) // ГАНИСО, Ф. 1327, Оп. 91, Д. 465; Д. 814

Ссылки 
 Саратовская государственная юридическая академия // Ушёл из жизни доцент СГЮА Судоргин Н. С. (некролог)
 Саратовская государственная юридическая академия // Судоргин Николай Сергеевич
 eLIBRARY.RU // Судоргин Николай Сергеевич
 СТУДЗОНА // Судоргин Николай Сергеевич
 ПРОУНИВЕР // Судоргин Николай Сергеевич

Историки права
Историки по алфавиту
Историки России
Историки XX века
Историки XXI века
Преподаватели Саратовской государственной юридической академии
Выпускники Саратовского государственного университета